SCED steht für:
 Abkürzung der Fachzeitschrift Structural Change and Economic Dynamics
 Flughafen Los Cedros (ICAO-Code), Chile 

Abkürzung